Кли́ленд, Клеланд (Cleland) — английская фамилия. Известные носители:

 Клеланд, Джон (1709—1789) — английский писатель.
 Клиленд, Джон Бертон (1878—1971) — австралийский миколог, орнитолог и микробиолог.
 Клиленд, Дональд (1901—1975) — австралийский военный и политик.